Тамерла́н Нури́дович Ибраги́мов (1986 год) — российский боец смешанных единоборств, призёр чемпионата России по рукопашному бою, чемпион России и Европы по универсальному бою, мастер спорта России, инспектор штаба Управления внутренних дел по городу Грозному.

Биография 
Начал заниматься рукопашным боем в десять лет. Стал бронзовым призёром чемпионата России, выполнил норматив мастера спорта.

Впоследствии перешёл на универсальный бой. Выиграл чемпионат России. В 2013 году на проходившем в Черноморске чемпионате Европы по универсальному бою на пути в финал выиграл три схватки, последовательно одолев представителей Германии, Молдовы и Украины. В финале единогласным решением судей выиграл схватку у другого представителя России Рашида Абдурахманова.

Инспектор штаба Управления внутренних дел по городу Грозному. Его тренируют Муса Шихабов и Хамзат Исрапилов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чеченский боец стал чемпионом Европы по универсальному бою
 Тамерлан Ибрагимов стал чемпионом Европы по универсальному бою
 Полицейский из Чечни занял первое место на Чемпионате России по универсальному бою

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Чемпионы России
Чемпионы Европы